L'expression Empire Awards 1997 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 1997
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 1998 et honora des films sortis en 1997 aux États-Unis